Potyczki Algorytmiczne – indywidualny konkurs programistyczny organizowany od 2005 roku przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zawody powstały we współpracy z firmą Advanced Digital Broadcast.  Wśród partnerów zawodów były takie firmy jak Google oraz Huawei. Są kontynuacją organizowanego w latach 2001-2003 konkursu pod nazwą „Pogromcy Algorytmów”, którego inicjatorem był Krzysztof Diks.

Pierwszy etap konkursu jest rozgrywany przez internet i składa się z pięciu rund trwających łącznie siedem dni. Wcześniejsze edycje Potyczek trwały jeden dzień dłużej i składały się z jednej dodatkowej rundy. W każdej rundzie do rozwiązania jest od jednego do sześciu zadań programistycznych w trzech dywizjach: A, B oraz C. Przez kilka edycji konkursu (poczynając od roku 2014) jedna runda była rundą "rozproszoną", podczas której programy były uruchamiane na około 100 komputerach jednocześnie. Dwudziestu najwyżej sklasyfikowanych uczestników awansuje do finału, który odbywa się w Warszawie. Zawody finałowe trwają pięć godzin. Ich formuła jest zbliżona do konkursu ACM ICPC.

Zwycięzcy 

Tradycyjnie zwycięzca zawodów otrzymuje tytuł Algorytmistrza Roku.

Finaliści 
Tabela zawiera nazwiska wszystkich finalistów Potyczek Algorytmicznych, wraz z miejscami, które uzyskali w finale.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa zawodów

Konkursy informatyczne